Per conèixer articles relacionats, vegeu també Father of the Bride.

Cinema
 El pare de la núvia (pel·lícula de 1950), dirigida per Vincente Minnelli
 El pare de la núvia (pel·lícula de 1991), dirigida per Charles Shyer